Абелизавриды () — клада (семейство) тероподовых динозавров из группы цератозавров. Абелизавриды процветали во время мелового периода на территории древнего южного суперконтинента Гондваны. Являются одними из самых разнообразных и географически распространенных среди теропод.

В настоящее время их ископаемые остатки найдены на территориях нынешних Африки, Южной Америки, Индии, Мадагаскара, и, возможно, Австралии. Также сообщается об окаменелых изолированных зубах, обнаруженных в позднеюрских отложениях Португалии, и в позднемеловых отложений Франции. Впервые абелизавриды появляются в палеонтологической летописи в начале средней юры, и по крайней мере два рода (марокканский Chenanisaurus и мадагаскарский Majungasaurus) сохранились до конца мезозойской эры, исчезнув 66 млн лет назад.

Характеризуются очень редуцированными предплечьями, укороченными и массивными черепами. Южноамериканские виды выделяются выступающими поперечными отростками хвостовых позвонков, увеличивая жёсткость хвоста. Прежде чем абелизавриды были достаточно хорошо изучены, их фрагментарные остатки иногда ошибочно идентифицировали как возможные южноамериканские тираннозавриды.

Описание 
Представляют собой группу средних и крупных теропод. Большинство известных абелизаврид достигали в длину от 5 до 9 м от морды до кончика хвоста, а новый и пока ещё неназванный образец из северо-западной Турканы в Кении, Африка, достигал возможной длины 11—12 м. Самые маленькие из них достигали 3,5 м. Подобно большинству теропод, абелизавриды были плотоядными двуногими (по способу передвижения) динозаврами. Они характеризовались коренастыми задними конечностями и обширной орнаментацией костей черепа, с бороздками и ямками. У многих абелизаврид, таких как карнотавр, передние конечности рудиментарны, череп короткий, а над глазами имеются костные гребни.

Палеобиология 
Исследования абелизаврида Majungasaurus показывают, что он был гораздо более медленно растущий динозавр, чем другие тероподы, так как для достижения взрослости ему потребовалось около 20 лет. Подобные исследования других родов абелизаврид показывают, что это медленное созревание, возможно, было общей чертой всей группы.

Классификация 

Палеонтологи Хосе Бонапарт и Фернандо Новас выделили группы Abelisauridae в 1985 году, когда они описали одноимённого Abelisaurus. Название происходит от фамилии Роберто Абеля, нашедшего ископаемые остатки Abelisaurus, и от греч. σαυρος (sauros), означающего «ящер, ящерица». Очень распространённый суффикс -idae обычно применяется к зоологическим семействам и происходит от греческого суффикса -ιδαι (-idai), который обозначает существительное во множественном числе.

Abelisauridae — семейство по таксономии Карла Линнея, основанной на рангах, входящее в надсемейство Abelisauroidea, принадлежащее инфраотряду цератозавров, также включающего в себя семейство Noasauridae. У клады было несколько определений в филогенетической таксономии. Первоначально она была определена как основанный на узлах таксон, включающий Abelisaurus, карнотавра, их общего предка и всех потомков.

Позднее она была переопределена как стволовой таксон, включающий всех животных, более тесно связанных с Abelisaurus (или более полным карнотавром), чем с Noasaurus. Определение, основанное на узлах, не включает таких животных, как Rugops или Ilokelesia, которые считаются более базальными, чем Abelisaurus, и в определении были включены на основе ствола. В составе абелизаврид выделяется группа Carnotaurinae, а в Carnotaurinae включают кладу Carnotaurini, к которой относятся Aucasaurus и карнотавр.

Общие характеристики 
Полные фоссилизированные скелеты были описаны только у продвинутых абелизаврид (таких как карнотавр и Aucasaurus), что затрудняет определение определяющих особенностей скелета для семейства в целом. Однако большинство из них известны, по крайней мере, из некоторых окаменелых фрагментов черепа, из-за чего известные общие черты касаются, в основном, именно него. Многие особенности черепа абелизаврид являются общими с особенностями кархарадонтозаврид. Эти общие черты, а также тот факт, что абелизавриды, по-видимому, вытеснили кархародонтозаврид в Южной Америке, привели к предположениям о том, что эти две группы были связаны. Тем не менее, никакой кладистический анализ никогда не обнаруживал такой взаимосвязи, остальными признаками абелизавриды и кархарадонтозавриды сильно отличаются друг от друга, а вторые были больше связаны с аллозавроиды.

Филогения 
Ниже приведена кладограмма, представленная Тьерри Тортосом и коллегами (2014) в описании Arcovenator при выделении нового подсемейства Majungasaurinae.

Первоначально Ilokelesia была описана как родственный абелизавридам таксон. Тем не менее, Серено помещает его ближе к абелизавру, чем к Noasauridae, что согласуется с несколькими другими недавними анализами. Если используется определение стволового таксона, Ilokelesia и Rugops, следовательно, являются базальными абелизавридами. Однако, поскольку они более базальны, чем Abelisaurus, они находятся за пределами Abelisauridae, если принимается определение на основе узлов. Ekrixinatosaurus был также опубликован в 2004 году, поэтому он не был включён в анализ Серено. Тем не менее, независимый анализ, проведённый Хорхе Кальво и его коллегами, показывает, что это абелизаврид.

Ниже приведена более современная кладограмма, представленная в работе Диего Полла и коллег.

Примечания 

 
†